Судзиловский — фамилия:

 Судзиловский, Григорий Фёдорович — Георгиевский кавалер; майор; № 5860; 1 декабря 1838.
 Судзиловский, Дмитрий Владиславович (род. 1969) — российский рок музыкант, поэт, педагог, основатель групп «Тринадцатое Созвездие», «Sozvezdие», «Судзуки и Сочувствующие» и компании «А и Б Рекордз».
 Судзиловский, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 11 декабря 1915 (посмертно).
 Судзиловский, Николай Константинович (1850—1930) — русский учёный и революционер.
 Судзиловский, Ярослав Сергеевич (род. 1980) — российский композитор и виолончелист.

См. также 
 Судзиловская